MPQ steht für 
 Max-Planck-Institut für Quantenoptik
 MPQ (Dateiformat), ein Datenkompressions- und Containerformat (*.mpq) für Blizzard Entertainment 
 McGill Pain Questionnaire, ein Schmerz-Messinstrument der McGill University

Abkürzung